Лугови́к:
 Луговик () — род растений из семейства .
 Луговик — народное название .
 Луговик — славянский мифологический персонаж.

См. также 
 Луговики